Zhongxing Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongxing (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhongxing (socken i Kina, Guizhou), 
 Zhongxing (socken i Kina, Sichuan, lat 31,91, long 106,99), 

Robotskapade Kinaförgreningar